CPSL steht für:
 Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Institut der University of Cambridge
 Canadian Professional Soccer League, siehe Canadian Soccer League
 Common Pattern Specification Language, vereinheitlichte Sprache für reguläre Ausdrücke
 Kommunistische Partei Sri Lankas

Abkürzung